Kanton Ajaccio-1
Kanton Ajaccio-2
Kanton Ajaccio-3
Kanton Ajaccio-4
Kanton Ajaccio-5
Kanton Ajaccio-6
Kanton Ajaccio-7